

Codici 
 OCJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Boscobel, Ocho Rios, Giamaica

Religione 
 O.C.J. – Oblate del Cuore di Gesù